Серый автомобиль:
 «Серый автомобиль» / El automovil gris — мексиканский художественный фильм (1919)
 «Серый автомобиль» — рассказ русского писателя Александра Грина (1925)